Flexicrurum är ett släkte av spindlar. Flexicrurum ingår i familjen Ochyroceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Flexicrurum